Вока́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 70 км на південь від Ліона, 55 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 267 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 596,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Воканс 
 Воканс на сайті французького Національного інституту географії
 Воканс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Воканс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Воканс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Воканс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш